Gai Sulpici Gal, cònsol el 243 aC
 Gai Sulpici Gal, cònsol el 166 aC